ddw – codice ISO 639-3 della lingua dawera-daweloor